Angelo Luzzani (1896-1960) – avvocato e calciatore italiano
 Filiberto Luzzani (1909-1943) – presbitero e botanico italia